Lars Leopold (* 17. November 1977 in Güstrow) ist ein deutscher Politiker (DIE LINKE) in Niedersachsen. Seit 2014 ist er Mitglied des Landesvorstands und seit dem 8. September 2018 Landesvorsitzender der LINKEN Niedersachsen.

Leben 
Leopold wuchs in Güstrow auf und schloss 1994 die Schule mit der Mittleren Reife ab. Im Anschluss daran machte er eine Lehre als Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Seit 1997 arbeitete er dann im Großhandel für Baustoffe, bevor er 1998 zur Bundeswehr ging. Dort leistete er bis 1999 seinen Grundwehrdienst ab und war danach bis 2003 als Soldat auf Zeit bei der Luftwaffe in Schleswig-Holstein sowie Kanada stationiert. Nach Ende der Dienstzeit bei der Bundeswehr war Leopold wieder als Kaufmann beschäftigt und zog 2003 nach Niedersachsen in den Landkreis Hildesheim.

Politische Laufbahn 
Am 3. Juni 2005 trat Leopold in die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) ein. Im Kreisverband Hildesheim begleitete er den Zusammenschluss mit der WASG zur Partei DIE LINKE. Von 2008 bis 2018 war Leopold in verschiedenen Funktionen im Kreisvorstand seiner Partei aktiv.
Bei der Kommunalwahl 2016 wurde er direkt in den Rat des Flecken Eime sowie in den Rat der Samtgemeinde Leinebergland gewählt. Im Juni 2017 rückte er als Abgeordneter seiner Partei in den Hildesheimer Kreistag nach.

Zur Landtagswahl 2017 kandidierte Leopold als Direktkandidat im Wahlkreis 23 Alfeld sowie auf Listenplatz 6 der Landesliste.

Am 8. September 2018 wurde er auf dem Landesparteitag in Oldenburg als Landesvorsitzender der niedersächsischen LINKEN an die Seite von Anja Stoeck gewählt. In diesem Amt wurde Leopold auf dem Landesparteitag im März 2019 in Hannover mit ca. 88 Prozent der Stimmen der Delegierten bestätigt. Seitdem führt er den Landesverband in einer Doppelspitze gemeinsam mit Heidi Reichinnek.

Am 13. März 2021 ist er auf dem Landesparteitag in Hannover wiedergewählt und im Amt bestätigt worden.

Bei der Listenaufstellung zur Landtagswahl 2022 setzte er sich mit 80 Prozent gegen zwei Mitbewerber auf der Landesliste durch. Gemeinsam mit Jessica Kaußen kandidiert er im Spitzen-Duo für den niedersächsischen Landtag.

Einzelnachweise

Politiker (21. Jahrhundert)
Die-Linke-Mitglied
Deutscher
Geboren 1977
Mann